By the Way — восьмий студійний альбом гурту Red Hot Chili Peppers.

Список композицій

Позиції в чартах і сертифікації

Примітки 

Альбоми Red Hot Chili Peppers
Музичні альбоми 2002
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми, спродюсовані Ріком Рубіном
Альбоми альтернативного року
Липень 2002